Лига чемпионов КАФ 2013 — 49-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 17-й под названием Лига чемпионов КАФ. Победитель играл на клубном чемпионате мира 2013 и Суперкубке КАФ 2014.

Формат и участники 
Турнир прошёл по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии вышли в групповой этап, проигравшие перешли в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 8 команд были разбиты на 2 группы, по 2 лучшие команды из групп вышли в полуфинал. Финал состоял из двух матчей.

С этого сезона изменилась система подсчёта рейтинга КАФ. Но по-прежнему федерации, занимающие в рейтинге места с 1-го по 12-е, имеют право заявить 2 команды.

В турнире приняли участие 56 команд, представляющие 45 федераций.

Список участников 
Команды выделенные жирным стартуют не с 1 раунда, а со 2.

Даты жеребьёвки игр

Квалификация 

Жеребьёвка предварительного и первого раундов состоялась 9 декабря 2012 года.

На этой стадии команды играют между собой по 2 матча (дома и в гостях). Если после 2 матча счёт равный, применяется правило выездного гола. Если по этому показателю команды равны, бьётся серия пенальти (без дополнительного времени)

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 15-17 февраля, ответные — 1-3 марта 2013 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи прошли 15-17 марта, ответные — 5-7 апреля.

|}

Второй раунд 
Первые матчи прошли 19-21 апреля, ответные — 3-5 мая.

|}
Проигравшие во 2 раунде переходят в Кубок Конфедерации в раунд плей-офф.

Групповой этап 

Формат группового этапа
Победители второго раунда разбиваются на 2 группы и играют по круговой системе в 2 круга. Команды занявшие первые два места выходят в полуфинал.
Команда получает 3 очка за победу, 1 очко за ничью и 0 очков за поражение. В случае равенства очков применяются следующие критерии:
 Количество очков набранных командами в личных встречах
 Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах
 Мячи забитые на выезде в личных встречах
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 Количество забитых мячей во всех матчах

Группа A

Группа Б

Плей-офф 
Первые матчи прошли 4-6 октября, ответные — 18-20 октября. На этой стадии команды играли между собой по 2 матча (дома и в гостях). Если после 2 матча счёт равный, применяется правило выездного гола. Если по этому показателю команды равны, бьётся серия пенальти (без дополнительного времени)

Полуфиналы 

|}
Победители выходят в финал

Финал 

Финал игрался в 2 матча.

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ 2011 на сайте КАФ
 Результаты Лиги чемпионов КАФ 2013 на сайте Soccerway

2013
Футбол в Африке в 2013 году